Boér Elek (1872–1952) jogász, egyetemi tanár, közigazgatási bíró
 Boér Elek (1899–1954) jogász, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Jegyzetek